En anglais, cotton signifie coton.

Patronyme 

 Aimé Cotton (1869-1951), un physicien français ;
 Balance de Cotton ;
 Laboratoire Aimé Cotton ;
 Amy Cotton (1980-), une judokate canadienne ;
 Annie Cotton, une chanteuse canadienne ;
 Arthur Disbrowe Cotton, un mycologue ;
 Bryce Cotton (1992-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Eugénie Cotton (1898-1967), une physicienne française ;
 Frank Albert Cotton (1930-2007), un chimiste américain ;
 Francis Edward Cotton (né en 1947), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Georges Cotton (1891-1951), résistant français, fondateur du mouvement de résistance France d'abord ;
 James Cotton (1935-2017), un chanteur harmoniciste de blues américain ;
 James Cotton (1975-), un ancien joueur américain de basket-ball ;
 Jean Cotton (1800-1866), un poète français ;
 Joseph Frédéric Désiré Cotton (1835-1910), général français ;
 Lucy Cotton (1895-1948), une actrice américaine du cinéma muet ;
 Mary Ann Cotton (1832-1873), une tueuse en série anglaise ;
 Mason Vale Cotton, un acteur américain ;
 Maxwell Perry Cotton, un acteur américain ;
 René Cotton (1914-1971), pilote automobile français ;
 Robert Bruce Cotton (1570/1-(1631), un homme politique anglais ;
 Robert Cotton (1644–1717), un homme politique anglais ;
 Robert Salusbury Cotton (1739-1809), un homme politique anglais ;
 Sidney Cotton (1894-1969), un inventeur, aviateur et un photographe australien ;
 Stanislas Cotton (1963-), un auteur dramatique belge ;
 Sydney Cotton (1792-1874), officier britannique ;
 William Cotton (1965-), un peintre américain.

de Cotton
 Pierre de Cotton (1929-), général français ;
 Thomas-Jacques de Cotton (1766-1841), officier de marine, administrateur et homme politique français.

Toponyme 

 Cotton, une paroisse civile du Suffolk en Angleterre ;
 Cotton, un cratère sur Vénus.

Autres 
 Cotton, un groupe de musique pop japonais.
 Cotton Bowl, un stade de football américain situé à Dallas (Texas).
 Cotton Club, un film musical américain réalisé par Francis Ford Coppola, sorti en 1984.
 Cotton, une série de jeux vidéo de type Shoot them up.
 Cotton Inc., un organisme à but non lucratif fondé par des producteurs de coton aux États-Unis en 1970.

Voir aussi 
 Coton et 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais